Morita puede referirse a:

Carlos Elián  morito
Diminutivo de mora

Apellido
Anglosajón:
Pat Morita
Jim Morita
Morita Gato

Japonés:
Ayumi Morita, tenista japonesa. 
Masakazu Morita, actor.
Yoshimitsu Morita, director de cine japonés.
Akio Morita
Hiroyuki Morita, director de cine japonés.

Topónimos
La Morita, urbanización de San Antonio de Los Altos.
La Independencia (Moritas), Tamaulipas.

Otros usos
Morita-san wa Mukuchi, manga.